Einmal Camping, immer Camping ist eine deutsche Doku-Soap, die seit 2014 produziert und auf VOX ausgestrahlt wird.

Konzept 
Die Sendung begleitet fünf verschiedene Paare bei ihrem Urlaub auf einem Campingplatz. Dabei tauchen auch einige Personen, die bereits aus der VOX-Sendung Ab ins Beet! bekannt sind, auf. Die Gefühle der Personen sind dabei ganz unterschiedlich und es kommt oft zu Konflikten.

Produktion und Ausstrahlung 
Die Serie wird seit 2014 für VOX produziert und dort ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung fand am 2. März 2014 statt.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Weblinks 
 Einmal Camping, immer Camping auf VOX.de
 

Doku-Soap
Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2010er Jahre